Voice-over, de stem van iemand die buiten beeld videomateriaal becommentarieert, of deze persoon zelf
Voice-over (parodie), een versie van een film, videospel of televisieserie die op parodistische wijze is nagesynchroniseerd
VoiceOver, toegankelijkheidssoftware op apparaten van Apple
Voice over IP, de transportatie van spraak via het internet